O Rio Laco é um rio brasileiro que banha o estado do Acre, e banha o município de Sena Madureira.

Laco
Geografia de Sena Madureira